Kari-Pekka Klinga – ex cestista finlandese
 László Klinga – ex lottatore ungherese
 Matti Klinga – calciatore finlandese